Апельси́н:

 Апельсин () — плодовое дерево, вид рода Цитрус.
 Апельсин (плод) — плод апельсинового дерева.
 «Апельсин» — мультфильм из альманаха «Весёлая карусель» № 8 (СССР, 1976).
 «Апельсин» — уральское информационное агентство.

Музыка 
 Апельсин — прозвище украинского певца Доминика Джокера.
 «Апельсин» () — музыкальный коллектив из Эстонии.
 Апельсин. Электричество — двойной концертный альбом группы «Гражданская оборона».

См. также 
 Апельсины (фильм)
 Orange (значения)